Quarter hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Quarter, localidad situada en  Escocia, Reino Unido.

Urbanismo 
 Quarter, subdivisión urbana.